Daniel Fernandes (1973-), est un judoka français.
 Daniel Fernandes (1978-), est un auteur de BD français.
 Daniel Fernandes (1983-), est un footballeur portugais.
 Daniel Fernandes (1985-), est un chanteur canadien.
 Daniel Heuer Fernandes (1992-), footballeur allemano-portugais ;

Voir aussi